Забор — многозначный термин:
 Забор — сооружение, служащее для ограждения и обрамления той или иной территории.
 забор — взятие, отбор (забор воды, забор проб, забор груза)

Населённые пункты 
 Забор — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Забор — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Забор — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Забор — деревня в Тавдинском районе Свердловской области.

Остров 
 Забор — остров архипелага Северная Земля.

Мультфильм 
 Забор — советский микрометражный мультфильм 1967 года.

См. также 
 Забор Безопасности
 Забор под напряжением
 Заборов
 Заборова
 Заборово